Aleksander Cetner (zm. 1675)
 Aleksander Cetner (zm. 1709)
 Aleksander Cetner (zm. 1712)
 Franciszek Cetner
 Ignacy Cetner
 Jan Cetner (zm. 1679)
 Jan Cetner (kuchmistrz koronny)
 Jan Stanisław Cetner
 Stanisław Cetner
 Władysław Cetner